Arthur von Gerlach – regista teatrale e regista cinematografico tedesco
 Ernst Ludwig von Gerlach – politico tedesco
 Hellmut von Gerlach – politico tedesco
 Joseph von Gerlach – medico tedesco
 Leopold von Gerlach – generale prussiano

Pagine correlate
 Gerlach